Germanier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-René Germanier (* 1958), Schweizer Politiker (FDP)
 René Germanier (1929–1986), Schweizer Mikrobiologe